FK Palanga var en litauisk fodboldklub fra Palanga. 

Holdets farver er grøn og hvid. Klubben har hjemmebane på Palanga central stadion (kapacitet 1.000).

Historiske slutplaceringer

Klubfarver 
 gul blå

Nuværende trup
Pr. 19. september 2019.

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere
  Valdas Trakys (2015−2018)
  Artiom Gorlov (2019)
  Viačeslav Geraščenko (2019)
  Algimantas Briaunys (16 September 2019).

Referencer

Eksterne henvisninger 
 fkpalanga.lt 
 Facebook
 A lyga alyga.lt 
 soccerway 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2011